Jaffrey bezeichnet:

Orte, Städte oder Regionen:
 Jaffrey (New Hampshire), eine Stadt in den östlichen USA

den Familiennamen folgender Personen:
 Javed Jaffrey (* 1963), indischer Schauspieler
 Madhur Jaffrey (* 1933), indische Schauspielerin
 Raza Jaffrey (* 1975), britisch-indischer Schauspieler
 Saeed Jaffrey (1929–2015), indischer Schauspieler
 Sakina Jaffrey (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin